Condado de Monterrey puede referirse a:

Condado de Monterrey, condado de California;
Condado de Monterrey (título nobiliario), título nobiliario español.